Laven (Denemarken), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland
Laven (Schiffdorf), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Lea Laven,  een Finse zangeres van populair repertoire
Volk van Laaf, bevolkt door Laven, een attractie in het Nederlandse attractiepark de Efteling